Lukavica (okres Bardejov), een gemeente in het district Bardejov, Slowakije
 Lukavica (okres Zvolen), een gemeente in het district Zvolen, Slowakije
 Lukavica (Tutin), een plaats in Servië
 Istočno Novo Sarajevo, een gemeente in Bosnië en Herzegovina